Mailly-Nesle ist der Familienname folgender Personen:

 Pauline Félicité de Mailly-Nesle (1712–1741), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 Diane-Adélaïde de  Mailly-Nesle (1713–1760), Mätresse des französischen König Ludwig XV.
 Louise Julie de  Mailly-Nesle (1710–1751), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.
 Marie-Anne de Mailly-Nesle (1717–1744), Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.